Турнир в группе B в рамках 32-го чемпионата мира и одновременно 43-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в одно время с сильнейшей группой и также в Финляндии. Так как изначально на участие в чемпионате мира подали заявки восемнадцать стран-участниц, ИИХФ было решено не организовывать турнир в группе C, а определить двух лишних участников квалификационными играми до начала чемпионата.

Турнир должен был проходить в один круг среди восьми команд. При квалификации сборных учитывались результаты чемпионата мира по хоккею 1963 года, хоккейного турнира на Олимпийских играх 1964 года в Австрии.
Первыми двумя сборными, определенными для участие в турнире группы В стали, проигравшие квалификационные игры на участие в группе А, ФРГ и Швейцария.

Сборные Румынии, Польши, Югославии по результатам игр группы В 1963 года и сборная Австрии, как победитель группы С 1963 года, были допущены в основной турнир напрямую.

Сборная Румынии отказалась от участия в самый последний момент и турнир проводился среди семи команд.

Квалификационные игры

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

Самые результативные игроки

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1965

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1